Двинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Двинская улица — улица в Витебске.
 Двинская улица — улица в Дисне.
 Двинская улица — улица в Минске.
 Двинская улица — улица в Новополоцке.

Россия 
 Двинская улица — улица в Волгограде.
 Двинская улица — улица в городе Волжском.
 Двинская улица — улица в Екатеринбурге.
 Двинская улица — улица в Иркутске.
 Двинская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района города Казани.
 Двинская улица — улица в Калининграде.
 Двинская улица — улица в Кемерове.
 Двинская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Двинская улица — улица в Новодвинске.
 Двинская улица — улица в Новокузнецке.
 Двинская улица — улица в Новосибирске.
 Двинская улица — улица в Перми.
 Двинская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Двинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Двинская улица — улица в Северодвинске.
 Двинская улица — улица в сельском населённом пункте Усть-Пинега Архангельской области.
 Двинская улица — улица в Челябинске.
 Двинская улица — улица в городе Чите.
 Двинская улица — улица в городе Фролове.
 Двинская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Двинская улица — улица в Горловке.
 Двинская улица — улица в Днепре.
 Двинская улица — улица в Донецке.
 Двинская улица — улица в городе Запорожье.
 Двинская улица — улица в Киеве.
 Двинская улица — улица в Краматорске.
 Двинская улица — улица в городе Кривой Рог.
 Двинская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Двинский переулок (Санкт-Петербург)